Пасвали́с (, устар. ) — город на севере Литвы, в Паневежском уезде, 38 км к северу от Панявежиса, административный центр Пасвальского района. Также является административным центром Пасвальского уездного и городского староства (сянюнии).

География 

Расположен на реке Сваля (от которой и происходит его литовское название, дословно обозначающее «поселение на Свале», русский аналог — Свальск) в месте её впадения в реку Левуо. Рядом протекает ещё одна река, довольно широкая — Муша, на нерест в которую заходит морская рыба; северо-западный район города даже стоит на её берегах. Находится на известняковых почвах, известняк из которых постоянно вымывается водой, образуя подземные пустоты, из-за чего некоторые здания в городе разрушаются, проседая. Неподалёку есть минеральные источники.

Город не имеет железнодорожного сообщения, но ранее через него проходила узкоколейка, движение по которой было прекращено ещё в конце прошлого века. Однако здание вокзала сохранилось, также, как и название двух улиц (на русский их можно перевести как «Вокзальная» и «Железнодороников»). В некоторых местах города сохранилась также и сама железнодорожная колея.

История 
Центр города имеет статус городского памятника. В городе есть церковь святого Иоанна Крестителя (1787) с колокольней XVIII века.

В 1557 году в городе был заключён Посвольский договор, подтолкнувший Ивана Грозного вступить в Ливонскую войну.

Население

Города-побратимы 
  Лензё, Франция

Известные уроженцы 
 Авижонис, Пятрас (1875—1939) — литовский врач-офтальмолог, педагог, доктор наук, ректор Университета Витовта Великого (1925—1926), политик, общественный деятель.
 Баравикас, Гядиминас (1940—1995) — заслуженный архитектор Литовской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР.
 Бразюнас, Владас (род.1952) — поэт, эссеист, переводчик; лауреат Национальной премии Литвы в области культуры и искусства.
 Чеснавичюс, Александрас Юозович (род.1930) — заместитель председателя СМ Литовской ССР.

Примечания 

Города Литвы
Пасвалис